Antoni Rovira puede hacer referencia a:

Antoni Rovira (1599-1634), pintor español;
Antoni Rovira i Riera (s. XVIII-XIX), maestro de obras español.
Antoni Rovira i Trias (Barcelona, 1816 - ibídem, 1889), arquitecto español, hijo del anterior.
Antoni Rovira i Rabassa (Barcelona, 1845 - ibídem, 1919), arquitecto español, hijo del anterior.
Antoni Rovira i Virgili (Tarragona, 1882 - Perpiñán, 1949), periodista y político español.